TBJ peut faire référence à :
 
 le code ISO du Tiang, une langue de Nouvelle-Irlande.

Sigle de 3 caractères
Code IATA des aéroports
Homonymie